Amerikai Egyesült Államok
 Moore (Dél-Karolina)
 Moore (Idaho)
 Moore (Indiana)
 Moore (Montana)
 Moore (New Jersey)
 Moore (Nyugat-Virginia)
 Moore (Oklahoma)
 Moore (Texas)
 Moore (Utah)
 Moore (Washington)

 Ausztrália
 Moore (Queensland)

 Egyesült Királyság
 Moore (Cheshire), Anglia

Nevek
 Moore (vezetéknév)